Lista 403 gmin w departamencie Eure-et-Loir we Francji.

 (CAC) Communauté d’agglomération de Chartres, utworzone w 2000.
 (CAD) Communauté d’agglomération du Drouais, utworzone w 2003.

Gminy we Francji